O USS Reprisal (CV-35) foi um porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, pertencente a Classe Ticonderoga. 

O navio estava 52.3 % completo, quando teve a sua construção interrompida, devido ao término da Segunda Guerra Mundial.

Notas e referências

Reprisal (CV-35)